Spring Hill kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Spring Hill (Florida)
Spring Hill (Indiana)
Spring Hill (Iowa)
Spring Hill (Kansas)
Spring Hill (Minnesota)
Spring Hill (Pennsylvania)
Spring Hill (Tennessee)